Ирминден (или още: Иеремия, Еремия, Зъмски ден, Ирима) е български празник, който се празнува на 1 май. Този ден се празнува в чест на змиите и гущерите и на него се изпълняват обреди, целящи пропъждането им и предпазването от тях. В народните представи змиите излизат от дупките си на Свети Четиридесет мъченици или на Благовещение, а на йеремия излиза техният цар. На този ден се извършват няколко обреда: пъдене на змиите; газене чирепните; палене на огньове. Старите хора вярват, че който работи на полето в този ден, ще бъде ухапан от змия през лятото.

Обичаи 
Пъденето на змиите не се прави на самия ден, а вечерта преди него и е подобно на това, което се прави срещу Благовещение (Благовец). Момиче или жена взима машата и ръжена и като вдига шум (дрънка) с тях, обикаля цялата къща и двора. В същото време изрича заклинания или заричания:

Бягайте, змии и гушчерици!
Я я арамията зад вратата
Къа ви а сече главата
Къа ви а фърли у барата.

Бягай, бягай гъдурийо!
Ето ти я Еремия,
Ке ти мотат черевата
Со железно мотоило

В Западна България палят огньове, прескачат ги и като вдигат много шум изричат същите думи.

Друг обичай, който се изпълнява на този празник е газене подници (глинен съд за печене на хляб). Представляват кръгли глинени плоски съдове, с диаметър около 60 см и дебелина на дъното 4 – 5 см, завит нагоре по ръба в края, подобно на тепсия /тава/.

Още в ранни зори момите, накичени с лепка (вид трева) по главите, отиват да копаят пръст. Тази пръст (глина) събират на едно място и всеки се изрежда да я гази. Вярва се, че подницата има магическа сила и всеки, който гази глината, от която тя се прави, ще се предпази от ухапване на змия.

На места, за да пропъдят змиите, запушват дупките в стените с парцали или тор, запалени от накладения сутринта огън.

В някои райони този ден се празнува специално от бременните и още неродили жени, за да бъдат запазени при раждане и децата им да не се разболеят от йеремия – болест, причинена от различни зли сили.

В Южна България се тачи за предпазване от градушка и гръм.

За покровител се смята св. Иеремия – юдейски пророк. Той предсказва, че Йерусалим ще бъде завладян от Навуходоносор, а народът му ще бъде разпилян по света. Предрича още, че Бог ще изпрати своя син и наследник на Земята.

Вижте също 
 Валпургиева нощ
 Мая (митология)
 Майско дърво
 Пеперуда (обичай)

Бележки

Литература 
 Българска народна митология. Енциклопедичен речник. Съст. Анани Стойнев. Изд. гр. 7М+Логис, София, 1994.
 Маринов Димитър Народна вяра и религиозни народни обичаи. Второ фототипно издание. – София, 1994.
 Маринов Д. Жива старина. Книга перва: Верванията или суеверията на народа. – Руссе, 1891. 189 с.

Външни препратки 
 Българските традиции

Български обичаи
Народен календар на източните славяни